Kraabel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kraabel (1862–1934), US-amerikanischer Politiker
 Caroline Kraabel (* 1961), amerikanische Musikerin und Komponistin